Municipio de Holly puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Holly (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pender.
 Municipio de Holly (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Holly (condado de Murray, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Murray.